Ким Тхэён (более известная как Тэён) — южнокорейская певица, лидер гёрл-группы Girls’ Generation. Её дискография включает в себя два студийный альбом, семь мини-альбомов, 18 видеоклипов и 39 синглов (в том числе четыре в качестве приглашённого артиста). Сольный дебют состоялся в октябре 2015 года с мини-альбомом I.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как главный артист

Как приглашённый артист

Саундтреки

Другие песни, попавшие в чарты

Видеоклипы

Примечания

Комментарии

Источники 

Тэён
Тэён
Тэён
Тэён